Сергей Михайлович Павлов: Павлов, Сергей Михайлович (1920—2004) — танкист, Герой Советского Союза.
 Павлов, Сергей Михайлович (1924—2015) — полковник милиции.